Sasha (voornaam), een voornaam
 Sasha (dj), een dj en muziekproducent uit Wales, die vooral progressive trance produceert
 Sasha (zanger), een Duitse zanger
 Sasha (plaats), Jakoetië in Rusland of Republiek Sacha